

Geografia 
 Xiang – fiume della Cina

Persone 
 Ji Xiang (1990) – calciatore cinese
 Liu Xiang (1983) – ex ostacolista cinese
 Liu Xiang (79 a.C.-8 a.C.) – scrittore cinese
 Liu Xiang (1996) – nuotatrice cinese
 Sun Xiang (1982) – dirigente sportivo ed ex calciatore cinese
 Xia Xiang – imperatore della dinastia Xia (2075-2062 a.C.)

Altro 
 Cucina Xiang – denominazione delle cucine della regione del fiume omonimo
 Lingua xiang (codice ISO 639-3 hsn)